Kuwabara, Kuwahara ():
 Kazuma Kuwabara, um personagem do anime e mangá Yu Yu Hakusho
 7251 Kuwabara (asteróide 7251), um asteróide da cintura principal

Kuwahara